Rasavci est un toponyme qui peut désigner :
 Rasavci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Donji Vakuf, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Rasavci, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Prijedor et dans la République serbe de Bosnie.